Stati Uniti d'America
 Rock River – fiume, affluente del Mississippi
 Rock River – township della Contea di Alger, Michigan
 Rock River – città della Contea di Albany, Wyoming